Dungeon Master bezeichnet

ein Computer-Rollenspiel von 1987 (für Atari-ST und Amiga Computer), siehe Dungeon Master
vor allem bei Pen-&-Paper-Rollenspielen den Spielleiter